Томас Калабро (; р. 3 февраля 1959 года, Бруклин, штат Нью-Йорк, США) — американский актёр. Наиболее известен ролью доктора Майкла Манчини в телесериале «Мелроуз Плейс». Он был единственным актёром сериала, который играл с начала показа в 1992 году и до его окончания в 1999 году. Калабро также был режиссёром нескольких эпизодов телесериала.

Биография

Детство и юность 
Томас Калабро родился в Бруклине, Нью-Йорк.

Карьера 
После окончания школы Калабро поступил в Фордемский университет в Нью-Йорке. Именно там он получил уникальный шанс стать актёром: его сокурсник Дензел Вашингтон отказался от роли в студенческом спектакле «Сон в летнюю ночь» по пьесе Вильяма Шекспира, и Томасу досталась роль Оберона. В его актёрской биографии также есть известный телевизионный фильм «Убийство в женском клубе».

Томас Калабро является членом двух театральных компаний — Актёрская студия Нью-Йорка и Circle Repertory Lab.

Личная жизнь 
10 апреля 1993 года Томас Калабро женился на Элизабет Прайор. У них трое детей. В 2005 году они развелись.

Фильмография

Телесериалы 
 1989 — Уличные мечты / Dream Street — Джоуи Колтрера
 1990 — Тайны отца Даулинга / Father Dowling Mysteries — Шон Макаллистер
 1990 — Закон и порядок / Law & Order — Нед Лумис
 1992 — Мелроуз Плейс / Melrose Place — доктор Майкл Манчини
 1995 — Правосудие Бёрка / Burke’s Law — Ник Блэквуд
 1996 — Нед и Стейси / Ned and Stacey — Дон Морелли
 1997 — Безумное телевидение / MADtv — ведущий
 2001 — Прикосновение ангела / Touched by an Angel — Бен Мейсон
 2005 — Части тела / Nip/Tuck — доктор Эйбрамс
 2006 — Детектив Раш / Cold Case — Ада Уильям Дэннер
 2008 — Университет / Greek — сенатор Кен Логан
 2009 — Без следа / Without a Trace — Кен Гилрой
 2009 — Мелроуз Плейс / Melrose Place — доктор Майкл Манчини
 2010 — C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк / CSI: NY — Чарльз Хэррис
 2010 — Whacked — Энджело
 2011 — Касл / Castle — Скотт Доннер
 2011 — Морская полиция: Спецотдел / NCIS: Naval Criminal Investigative Service — Лен Фини
 2012 — Хор / Glee — мистер Пакерман

Художественные фильмы 
 1984 — Мститель 2 / Exterminator 2 — Ларри
 1997 — Люди мафии / Made Men — Ники «Шуз» Пьяцца
 2001 — Лицом к лицу / Face to Face — Филли
 2007 — Cake: A Wedding Story — Бернард
 2008 — Пароль смерти / Safehouse — Чарльз Йорк
 2008 — Каменный дождь / Fall of Hyperion — Джон Брайтон
 2009 — Locker 13 — Харви
 2009 — Урок выживания / Detention — тренер Эл
 2010 — Элли: История современной золушки / Elle: A Modern Cinderella Tale — дядя Аллен

Телевизионные фильмы 
 1985 — Out of the Darkness — племянник Зиго
 1988 — Убийство в женском клубе / Ladykillers — Кэвано
 1991 — Крёстная мать 2 / Vendetta: Secrets of a Mafia Bride — Nearco
 1992 — Коломбо: Некогда умереть / Columbo: No Time to Die — детектив Энди Парма
 1995 — Sleep, Baby, Sleep — детектив Мартинсон
 1995 — Украденная невинность / Stolen Innocence — Ричард Браун
 1997 — Л. А. Джонс / L.A. Johns — Дэвид Эйбрамс
 2000 — Ледяной ангел / Ice Angel — Рей
 2000 — Самая лучшая актриса / Best Actress — Тед Гэвин
 2000 — Нашествие тараканов / They Nest — доктор Бен Кахилл
 2001 — Месть блондинки / Hard Knox — Стив Хардман
 2004 — Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус / Single Santa Seeks Mrs. Claus — Эндрю
 2004 — Её идеальный муж / The Perfect Husband — Мэтт Томпсон
 2007 — Пока ложь не разлучит нас / ’Til Lies Do Us Part — Трей Митчелл
 2007 — Ледяные пауки / Ice Spiders — капитан Бейкер

Видеофильмы 
 2007 — Холод / Chill — Сэм

Режиссёр 
 1995 — Мелроуз Плейс / Melrose Place

Продюсер 
 2000 — Falling Rue (исполнительный продюсер)

Ссылки 
 Официальный сайт Томаса Калабро
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Бруклине
Актёры США
Актёры телевидения США
Актёры мыльных опер США
Выпускники Фордемского университета